Павлодарский областной комитет КП Казахстана — орган управления Павлодарской областной партийной организацией КП(б) — КП Казахстана (1938—1991 годы).

Павлодарская область была образована 15 января 1938 в составе Казахской ССР из части Восточно-Казахстанской области. Центр — г. Павлодар.

С 26 декабря 1960 по 16 октября 1965, наряду с Кокчетавской, Кустанайской, Северо-Казахстанской и Целиноградской областями, находилась в составе Целинного края.

Первые секретари Павлодарского обкома КП Казахстана 
 ПЕРИОД СТАЛИНА (1925-1953 гг.)
02-06.1938 Онишин, Александр Петрович
 06.1938-1939 Искаков, Сайдахмет
 1939—1940 Колмогоров Георгий Иванович
 1940—1941 Мойсеев Анатолий Фомич
 1941—1943 Арменков Михаил Флегонтович
 1943—1944 Кулитов Джек Галиакпарович
 1944—1950 Ивандаев, Иван Васильевич
 1950—1954 Золотухин, Михаил Иванович
ПЕРИОД ХРУЩЕВА (1953-1964 гг.)
 02.1954-1957 Афонов, Иван Ильич
 04.1957-03.1961 Елагин, Семён Дмитриевич
 03.1961-1962 Шишонков, Василий Кузьмич
 12.1962-1963 Слажнёв, Иван Гаврилович
 1963-12.1964 (сельский) Слажнёв, Иван Гаврилович
ПЕРИОД БРЕЖНЕВА (1964-1982 гг.)
 12.1964-1965 Слажнёв, Иван Гаврилович
 1965—1975 Буров, Иван Михайлович
 12.1975-01.1982 Исаев, Борис Васильевич
 01.1982-22.10.1988 Ерпилов Петр Иванович
ПЕРИОД ГОРБАЧЕВА (1985-1991 гг.)
 22.10.1988-6.01.1991 Мещеряков, Юрий Алексеевич

См. также 
 Аким области

Литература 
 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю. В. Горячев. М., 2005.

Краевые, областные и окружные комитеты КП Казахстана
Павлодарская область